Duitsland:
Karlsbad (Duitsland), een gemeente in het district Karlsruhe

Tsjechië:
Karlsbad (stad), een stad in Tsjechië, in het Tsjechisch: Karlovy Vary 
Karlsbad (regio), een regio in het westen van Tsjechië
Okres Karlsbad, een district in regio Karlsbad

Zie ook
 Carlsbad (Californië) : Plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Carlsbad (New Mexico) : Plaats in de Amerikaanse staat New Mexico